Magdalena van Valois (1520-1537), een dochter van koning Frans I van Frankrijk
Magdalena van Valois (1443-1495), een dochter van Karel VII van Frankrijk